plaatsen
 Attica (Griekenland), een driehoekig schiereiland in Midden-Griekenland
 Attica (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Attica (Kansas), 	een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Attica (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Attica (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Attica (Saskatchewan), een plaats in Canada

andere betekenissen
 Attica (album), een album van de Vlaamse groep Monza
 Attica (fabrikant), een Griekse modelautofabrikant
 Attica (film), een film uit 1980 over de rellen in een gelijknamige gevangenis
 Attica (warenhuis), een Griekse warenhuisketen
 Attica State Prison, een gevangenis in Wyoming County in de staat New York in de Verenigde Staten

Zie ook
 1138 Attica, een planetoïde
 attiek, een term uit de architectuur voor een versierde verhoging op een kroonlijst